Videm je lahko:

Naselje 
 Videm (it. Udine, furl. Udin) - mesto v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina
 Videm, Dobrepolje, središče Občine Dobrepolje
 Videm, Dol pri Ljubljani, Občina Dol pri Ljubljani
 Videm, Gornja Radgona, Občina Gornja Radgona
 Videm, Krško, vas v občini Krško
Videm ob Savi (ali samo Videm), del Krškega, nekoč samostojno naselje ob železniški postaji na levem bregu Save (nekaj časa po združitvi s Krškim dvojno ime Videm-Krško) 
 Videm pri Lukovici, Občina Lukovica
 Videm pri Ptuju, Občina Videm
 Videm pri Temenici, Občina Ivančna Gorica

Drugo 
Občina Videm (pri Ptuju)
Vipap Videm Krško, krška tovarna papirja
Župnija Videm - Krško (v škofiji Celje)
 videm, cerkvena fevdalna posest (iz tega izhaja priimek Vidmar)
Videm-Krško, železniška postaja v Krškem oz. Vidmu ob Savi
Nadškofija Videm (Italija)
Videmska pokrajina (Italija)
Videm, cestni prelaz pri Knežji Lipi (med Kočevjem in Črnomljem)